B4C steht für:

 Bowling for Columbine
 Borcarbid (chemische Summenformel) 

B4C